Innerstaden kan syfta på:

Innerstaden, Luleå – den centrala delen av Luleå
Innerstaden, Linköping – en stadsdel som innefattar stadskärnan av staden Linköping
Stockholms innerstad – den centrala delen av Stockholms kommun
Innerstaden, Malmö – ett stadsområde i Malmö kommun
Västra Innerstaden – en stadsdel i stadsområdet Innerstaden i Malmö
Södra Innerstaden – en stadsdel i stadsområdet Innerstaden i Malmö
Innerstaden, Uppsala – en stadsdel som innefattar stadskärnan av staden Uppsala
Innerstaden, Visby – stadskärnan innanför Visby ringmur